Боровняк — славянская фамилия

 Боровняк, Деян (род. 1986) — сербский баскетболист.
 Боровняк, Йожеф (1826—1909) — словенский писатель.